Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije 1989 je bila dvanajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 6. avgusta 1989.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989